Cuchilla puede referirse a las siguientes acepciones:

Cuchilla (herramienta), parte plana de una herramienta o de un arma que tengan normalmente un filo y/o un extremo afilado hechos generalmente de metal como el acero para cortar.
Cuchilla (electricidad), son interruptores de una subestación o circuitos eléctricos que protegen a una subestación de cargas eléctricas demasiado elevadas. Son muy utilizadas en las centrales de transformación de energía eléctrica de cada ciudad.
Cuchilla (geografía), colina ondulada de baja altura (que no supera los 500 metros), y que constituye la forma de relieve más frecuente en el territorio uruguayo.

Enlaces externos 
 y cuchillo.